You and Me (1938), filme de Fritz Lang com George Raft e Sylvia Sidney
 You and Me (álbum) — filme de Gretchen
 You & Me — álbum de Joe Bonamassa
"You and Me" (canção de LL Cool J)
"You and Me" (canção de Joan Franka)

Desambiguações de música
Desambiguações de cinema